Dumbsky ist der Familienname folgender Personen:

 Ale Dumbsky, deutscher Musiker
 Marlies Dumbsky, Deutsche Weinkönigin 2008/09